Marjan Pungartnik, slovenski književnik, * 28. julij 1948, Legen pri Slovenj Gradcu.

Po ravenski gimnaziji je končal novinarstvo na Fakulteti za sociologijo, politologijo in novinarstvo v Ljubljani. Poleg pesmi piše še otroško literaturo, lutkovne igre, ureja prvo slovensko online literarno revijo Locutio.

Pesniške zbirke:  Za zvezdno mizo; Oglej, čas, pozabljenje (2021)

Glej tudi 
 seznam slovenskih pisateljev
 seznam slovenskih pesnikov

Zunanje povezave 
 http://users.triera.net/pungartm/
 http://www.locutio.si/avtorji.php?ID=215
 http://www.locutio.si/

 

Slovenski pesniki
Slovenski pisatelji
Prejemniki Glazerjeve listine
Diplomiranci Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani